Kirche der Barmherzigen Brüder ist eine Bezeichnung für Kirchengründungen des Ordens der Barmherzigen Brüder

 Barmherzigenkirche (Graz), Österreich
 Kirche der Barmherzigen Brüder (Linz), Österreich
 Clemenskirche (Münster), Deutschland
 Kirche der Barmherzigen Brüder am Piața 700, Timișoara, Rumänien
 Krankenhauskirche St. Johannes von Gott München, Deutschland
 Krankenhauskirche St. Pius Regensburg, Deutschland
 Krankenhauskapelle St. Barbara Schwandorf, Deutschland

Siehe auch 
 Kirche der Barmherzigen Schwestern

Einzelnachweise 

 
Barmherzigebruder